O Grande Prémio do Reino Unido de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 24 de Julho de 2005.
 Corrida: 24 de Julho de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 GP do Reino Unido
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas 
 Site oficial da prova

GPs de MotoGP de 2005
2005
Desporto no Reino Unido em 2005